Giuseppe Carboni (1856-1929) – latinista e docente italiano
Giuseppe Carboni (1961) – giornalista italiano